The Complete Limelight Sessions е демо албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 23 октомври 2001 година.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 It's Alright – 3:24
 Love – 2:40
 All Fired Up, No Place to Go – 3:19
 The Heart is Blind – 3:42
 For the Love – 2:48
 Wild and Wicked – 3:33
 I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore – 3:20
 Send it With Love – 3:55
 Half Breed – 2:52
 Hate to Love – 4:01
 Bite My Lip – 2:45
 Two Hearts One Love – 3:44
 Rhythm Made Me Do It – 3:51
 Luv Eyes – 3:34
 Lost My Heart – 4:26
 Don't Give Me That – 3:47
 It's Alright (Edited Club Mix) – 3:40
 The Heart is Blind (Single Mix) (бонус трак) – 4:14

Wild and Wicked траклист 
 Bite My Lip – 2:42
 Wild and Wicked – 3:09
 Send it With Love – 3:45
 (Don't Give Me That) Once Over – 3:49
 Hate to Love – 4:04
 Luv Eyes – 3:41
 I Lost My Heart When I Found You – 4:20
 Rhythm Made Me Do It – 3:47
 Two Hearts One Love – 3:38
 Half Breed – 3:13
 For the Love of Him – 3:35
 For the Love of Him (Dance Mix) – 5:15

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 2001 година